Бре:

Персоналии 
 Бре, Мальвина (1861—1937) — австрийский музыкальный педагог.
 Бре, Маттеус ван (1773—1839) — нидерландский и бельгийский художник, скульптор и архитектор.
 Бре, Франсуа Габриэль де (1765—1832) — французский граф и дипломат, баварский посланник в России, Париже и Вьенне; автор мемуаров.

См. также 
 Брей